Высшая лига 1996 () — 22-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 5-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица

1-й этап 

 «Сконто/Металс» опережает «Юрниекс» по большему количеству побед (2 против 1).

2-й этап

За 1−6 места 

1 «Динабург» квалифицировался, как финалист Кубка Латвии, так как обладатель Кубка — «Сконто» обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

За 7−10 места

Результаты матчей

1-й этап

2-й этап

За 1−6 места

За 7−10 места

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки 

 В июле РАФ сменил название на «Университате», а в сентябре «Лиепая» была переименована в «Балтику».
 В переходных матчах за право играть в Высшей лиге в 1997 году «Сконто/Металс» проиграл «Валмиере» — 1:2 (1:0 и 0:2).
 Лучшими судьями были признаны: Роман Лаюкс, Владимир Директоренко (оба — Рига), Сергей Брага (Вентспилс).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 1996
 Первая лига Латвии по футболу 1996
 Вторая лига Латвии по футболу 1996

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1996
Футбол в Латвии в 1996 году